Cunicolo (dal latino cuniculus) può assumere diversi significati:

Cunicolo di drenaggio, canalizzazione trasversale sotterranea attraversante la sede stradale o ferroviaria, che serve a smaltire le acque circolanti nel sottosuolo
Cunicolo nelle miniere è una piccola galleria che mette in comunicazione fra loro due gallerie contigue per realizzare circuiti di ventilazione o vie di sicurezza
Cunicolo tecnico è un condotto sotterraneo che contiene cavi o altre infrastrutture per proteggerli da azioni meccaniche esterne e dalla corrosione
Cunicolo spaziotemporale è un'ipoteca caratteristica tepologica dello spaziotempo che è essenzialmente una "scorciatoia" da un punto dell'universo a un altro, che permetterebbe di viaggiare tra essi più velocemente di quanto impiegerebbe la luce a percorrere la distanza attraverso lo spazio normale.
Cunicolo, definizione legale degli animali assoggettabili a lepri e conigli

Altri progetti